Иван Илиев (Попилиев) Гологанов е изтъкнат български възрожденски деец, фолклорист и участник в църковно-националните борби на българите в Македония.

Биография 
Роден в село Търлис, Неврокопско в свещеническо семейство. Брат е на видния български духовник и книжовник Теодосий Скопски и на архимандрит Никола Гологанов. Първоначално се нарича Економов, но по-късно променя фамилното си име. Учи в гръцкото училище в родното си село. През 1853 година продължава образованието си в драмското село Просечен при прочутия учител Георги Зимбилев, а от 1855 година учи в централното гръцко училище в село Алистрат. Учителства в село Търлис (1856 - 1860, 1861 - 1862), където въвежда изучаването на български език. През 1860 година открива новобългарско училище в село Крушево - първото във Демирхисарска кааза, където учителства до 1861 и от 1862 до 1865 г. През 1865 - 1867 година е писар и учител в манастира „Свети Йоан Предтеча“, край град Сяр, където игумен е чичо му Теодосий Гологанов. Участва активно в борбите за църковно-национална независимост на българите в Източна Македония, за което е преследван и затварян от османските власти и патриаршисткото духовенство.

През 1865 година чрез брат си Теодосий се запознава със Стефан Веркович и става най-ревностният му сътрудник. Започва да събира и записва народни умотворения, които му предоставя. Предава му и описания на няколко кази. По внушение на Веркович се заселва в село Крушево и с негова материална помощ разкрива бакалница. Наред с търговската си дейност, продължава да събира фолклорни материали и активно да участва в църковното движение.

По време на Руско-турската война от 1877 - 1878 е арестуван и затворен. На 20 май 1878 година Иван Гологанов от името на Демирхисарската българска община подписва Мемоара до Великите сили с искане за прилагане на Санстефанския договор и неоткъсване на Македония от новосъздадената българска държава. През годините 1879 – 1890 отново е учител в село Крушево. До 1891 година е в постоянна връзка с Веркович и притежавал от него значителен брой писма, които обаче унищожил.

Въз основа на предоставените от Гологанов фолклорни материали, Стефан Веркович издава два тома от сборника „Веда Словена“, който предизвиква широка дискусия в научните среди относно автентичността на съдържанието си. Участва с преводи в „Неделни и празнични слова и поучения, извлечени из творенията на църковните проповедници. Издадени под редакцията на Христо Г. Данов. 1868.“ и е временен сътрудник на вестник „Македония.“

През 1893 година Атанас Шопов, пише за него:

Синове на Иван Гологанов са Илия Гологанов, Иван Гологанов и Спиро Гологанов.

Родословие

Външни препратки 
 Потомък на Иван Гологанов нищи мистерията „Веда Словена“
 „Прозрения на Иван Гологанов“ - новата книга на инж. Христо Спириев
 „Народни Песни от селата Крушево и Търлис“
 Стефан Веркович, Иван Гологанов и епохалният им труд „Веда Словена

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български фолклористи от Македония
Родени в Търлис
Гологанови
Починали в Крушево (Валовищко)